Емнице (, ) — город на юге Чехии, в крае Высочина.

Хозяйственный и культурный центр Емнице находится на возвышенности, над рекой Желетавка. Город состоит из трёх районов: Лоука, Емнице и Паненска.

История 
Основан был как замок на скале над рекой в 1227 году по указу короля Пршемысла Отакара I. Строительство замка Емнице было окончено лишь в XIV столетии. 4 февраля 1327 года Емнице получил от чешского короля Яна Люксембургского торговые привилегии и становится королевским вольным городом. В XIX столетии город дважды опустошала эпидемия чумы. В 1832 здесь бушевал сильный пожар, значительно повредивший центр города.

Достопримечательности 
 Еврейские квартал и кладбище
 Городская крепость
 Музей Паллавичини в долине Желетавки близ Лоуки, севернее города
 Костёл Святого Станислава
 Замок Емнице

Население

Города-побратимы

Примечания 

Города края Высочина